Вильярроя-де-лос-Пинарес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго. Занимает площадь 66.41 км². Население — 177 человек (на 2010 год). Расстояние — 61 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Vista satelital de Villarroya de los Pinares, de Google maps
 Red de Aragón
 
 
 Mapa interactivo

Муниципалитеты Теруэля